Serie A1 2010-2011 – edizione del campionato italiano di hockey su prato maschile
 Serie A1 2010-2011 – edizione del campionato italiano di hockey su pista maschile
 Serie A1 2010-2011 – edizione del campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione
 Serie A1 2010-2011 – edizione del  campionato italiano di pallamano femminile di seconda divisione
 Serie A1 2010-2011 – edizione del  campionato italiano di pallamano maschile di seconda divisione
 Serie A1 2010-2011 – edizione del  campionato italiano di pallanuoto femminile di prima divisione
 Serie A1 2010-2011 – edizione del  campionato italiano di pallanuoto maschile di prima divisione
 Serie A1 2010-2011 – edizione del º campionato italiano di pallavolo maschile di prima divisione
 Serie A1 2010-2011 – edizione del  campionato italiano di pallavolo maschile di prima divisione
 Serie A1 2010-2011 – edizione del  campionato italiano di rugby a 15 maschile di seconda divisione

Pagine correlate 
 Serie A 2010-2011 (disambigua)
 Serie A2 2010-2011